Сти́вен Дэ́вид Уи́льямс (; 15 апреля 1976, Ройал-Лемингтон-Спа) — британский гребец, двукратный чемпион Олимпийских игр.

Карьера 
Чемпион Олимпийских игр 2004 года.

На Олимпиаде в Пекине Уильямс в составе четвёрки вместе с Томом Джеймсом, Питом Ридом и Эндрю Триггз-Ходжом выиграл золотую медаль.

Четырёхкратный чемпион мира и двукратный серебряный призёр мирового первенства.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Члены ордена Британской империи
Чемпионы мира по академической гребле